Hermonia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Olga Hartman 1959. Hermonia ingår i familjen Aphroditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Hermonia